Lycosa - een geslacht van spinnen uit de familie wolfspinnen, ook bekend als tarantula's
Lycosa tarantula - de "echte" tarantula. Oorspronkelijk verwees de naam tarantula slechts naar deze soort.
Vogelspinnen - een bekende familie van spinnen binnen de onderorde vogelspinachtigen, vaak onterecht tarantula's genoemd
Tarantula (film) - een sciencefictionfilm uit 1955
Tarantula (animatie) - een Amerikaanse animatieserie uit 2017